Sharir ist der Familienname folgender Personen:

 Avraham Sharir (1932–2017), israelischer Politiker
 Gili Sharir (* 1999), israelische Judoka
 Limor Schreibman-Sharir (* 1954), israelische Miss-Wahlteilnehmerin, Ärztin und Psychologin
 Micha Sharir (* 1950), israelischer Mathematiker und Informatiker